Wakkanai (, -shi) ist die nördlichste Stadt Japans.

Etymologie 
Der Name der Stadt stammt aus der Ainu-Sprache von yam-wakka-nay () mit der Bedeutung „kaltes-Trinkwasser-Fluss“.

Geographie 
Wakkanai liegt auf der Insel Hokkaidō und ist der Verwaltungssitz der Unterpräfektur Sōya.

Klima 
Das Klima Wakkanais ist wegen der Lage auch eines der kühlsten Japans. Im Winter ist es häufig frostig und es fällt Schnee (Januar −6 °C). Erst im März steigen die Temperaturen auf über 0 °C. Der Frühling ist recht lang und es wird erst im Juni mit rund 12 °C spürbar wärmer. Der August ist der wärmste Monat des Jahres, wobei die Werte auf durchschnittlich 20 °C ansteigen. Im Herbst wird das Wetter allmählich ungemütlich mit viel Regen, aber dennoch milden Temperaturen. Schnee fällt wieder Ende November. Jährlich fallen 1161 mm Niederschlag, die Temperaturextreme liegen zwischen −19,4 °C und +31,2 °C.

Wirtschaft 
Wichtige Industrien sind Fischerei, Milchwirtschaft und Landwirtschaft.

Verkehr 
Außerhalb der Stadt liegt der Flughafen Wakkanai. Vom Hafen aus verkehren Fähren auf die Inseln Rebun und Rishiri sowie in den Sommermonaten nach Korsakow an der Südspitze Sachalins. Die Stadt ist über die Nationalstraßen 40, 232 und 238 erreichbar.

Der Bahnhof Wakkanai ist der nördlichste Japans. Er ist die Endstation der Sōya-Hauptlinie von JR Hokkaido nach Nayoro und Asahikawa. Im Bahnhof Minami-Wakkanai zweigte die im Jahr 1989 stillgelegte Tenpoku-Linie nach Otoineppu ab.

Städtepartnerschaften 
Städtepartnerschaften bestehen landesintern zu Ishigaki, der südlichsten Stadt Japans, und international zu Juschno-Sachalinsk (Sachalin, Russland) und Anchorage (Alaska).
  Korsakow, seit 1991
  Juschno-Sachalinsk, seit 2001

Söhne und Töchter der Stadt 
 Masa Kamaguchi (* 1966), Jazzmusiker
 Yuuki Ozaki (* 1991), Sänger

Literatur 
 S. Noma (Hrsg.): Wakkanai. In: Japan. An Illustrated Encyclopedia. Kodansha, 1993. ISBN 4-06-205938-X, S. 1683.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Präfektur Hokkaidō
Ort mit Seehafen
 
Stadt als Namensgeber für einen Asteroiden